Brydning kan henvise til flere artikler:

 brydning – betegnelse for flere former for kampsport.
 brydning (lyd) – fonologisk betegnelse for visse ændringer af vokallyde.
 brydning (fysik) – fænomen hvorved en bølge (eller stråling med bølgeegenskaber) ændrer retning ved overgang mellem to medier.
 brydning (mineralogi)